Каранов

 Ефрем Каранов - български фолклорист, историк и преводач, революционер, академик на Българската академия на науките
 Иван Каранов - български учител, общественик, фолклорист и революционер от Възраждането, депутат в Учредителното събрание в 1879 година
 Никола Каранов - български офицер, флотилен адмирал (бригаден генерал)